Cinque navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Howe, in onore dell'ammiraglio Richard Howe. 

 La prima Howe fu l'ex mercantile Kaikusroo; rinominata Dromedary nel 1806 e venduta alle Bermuda nel 1864 dopo essere stata utilizzata come nave prigione.
 La seconda Howe fu una nave di linea da 120 cannoni costruita nel 1815 e demolita nel 1854.
 La terza Howe, varata nel 1860, fu una nave di linea da 121 cannoni, rinominata Bulwark in un primo tempo e Impregnable nel 1886. 
 La quarta Howe, varata nel 1885, fu una nave da battaglia classe Admiral.
 Uno degli incrociatori da battaglia della classe Admiral si sarebbe dovuto chiamare Howe, ma l'unità venne cancellata nel 1917. 
 La quinta Howe fu una nave da battaglia classe King George V varata nel 1940 e demolita nel 1958.

Howe